Mu Scorpii è un nome posseduto da due diverse stelle, fra loro visivamente vicine, appartenenti alla costellazione dello Scorpione:
 Mu1 Scorpii
 Mu2 Scorpii